Шишкогриб () — род грибов семейства болетовых (Boletaceae).

Виды 
 Strobilomyces alpinus — (Юньнань, Китай)
 Strobilomyces ananaeceps
 Strobilomyces annamiticus
 Strobilomyces annulatus — (Малайзия)
 Strobilomyces areolatus
 Strobilomyces atrosquamosus
 Strobilomyces benoisii
 Strobilomyces camphoratus
 Strobilomyces coccineus
 Strobilomyces confusus — (Восточная Азия, Северная Америка)
 Strobilomyces coturnix — (Мадагаскар)
 Strobilomyces dryophilus — (США)
 Strobilomyces echinatus
 Strobilomyces excavatus
 Strobilomyces fasciculatus
 Strobilomyces foveatus — (Малайзия)
 Strobilomyces fusisporus
 Strobilomyces giganteus — (Сычуань, Китай)
 Strobilomyces gilbertianus — (Демократическая Республика Конго)
 Strobilomyces glabellus — (Юньнань, Китай)
 Strobilomyces glabriceps
 Strobilomyces hydriensis
 Strobilomyces immutabilis — (Мадагаскар)
 Strobilomyces indica
 Strobilomyces kalimpongensis
 Strobilomyces latirimosus — (Гуанси, Китай)
 Strobilomyces ligulatus
 Strobilomyces mirandus — (Малайзия)
 Strobilomyces mollis — (Малайзия)
 Strobilomyces montosus
 Strobilomyces nigricans — (Восточная Азия, Северная Америка)
 Strobilomyces pallescens
 Strobilomyces paradoxus
 Strobilomyces parvirimosus — (Юньнань, Китай)
 Strobilomyces pauper — (Бразилия)
 Strobilomyces polypyramis — (Малайзия)
 Strobilomyces porphyrius
 Strobilomyces retisporus
 Strobilomyces rufescens
 Strobilomyces sanmingensis
 Strobilomyces seminudus — (Оцу, Япония)
 Шишкогриб хлопьеножковый (Strobilomyces strobilaceus = S. floccopus) — (Северная Америка, Европа)
 Strobilomyces subnigricans — (Хубэй, Китай)
 Strobilomyces subnudus — (Цзянсу, Китай)
 Strobilomyces velutinus — (Юньнань, Китай)
 Strobilomyces velutipes — (Малайзия)

Болетовые
Роды грибов